Olindina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Olindina (ort), Bahia, 
 Olindina (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar